Ветровка — многозначный термин.

 Ветровка — вид верхней одежды.

Топонимы

Россия 
Ветровка — село в Сакском районе Крыма.
Ветровка — деревня в Воловском районе Липецкой области, в 1978 г. включена в состав деревни Верхнее Чесночное.
Ветровка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области

Украина 
 Ветровка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Ветровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Ветровка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Ветровка — село в Балаклейском районе Харьковской области.